Саулюс Штомбергас (, род. , Клайпеда, СССР) — литовский баскетболист и тренер. Чемпион Европы 2003 года.

Биография 
Профессиональную карьеру начал в клубе «Жальгирис», который покинул после победы в Евролиге в 1999 году. Затем играл за клубы «Киндер» и «ТАУ Керамика», потом за клубы в Турции и России.

В составе сборной Литвы участвовал в 5 турнирах Евробаскета и на чемпионате мира (1998). Стал бронзовым призёром Олимпиады в 1996 и 2000 годах.

По окончании карьеры стал тренером в системе клуба «Жальгирис», который затем возглавлял с 2013 по 2014 года. Работал также со сборной Литвы (до 18 лет).

Награды 
 Командор Большого креста ордена «За заслуги перед Литвой» (2003)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Литовского олимпийского комитета 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «ЛСУ-Атлетас»
Игроки «Шанхай Шаркс»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Улкер»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные тренеры Литвы
Тренеры БК «Жальгирис-2»
Тренеры БК «Жальгирис»